

Onomastica
Pascual – forma spagnola del nome proprio di persona italiano Pasquale

Persone
 Carlos Carbonell Pascual, allenatore di judo spagnolo.
 Rafael Pascual, pallavolista spagnolo.
 Xavier Pascual, allenatore di pallacanestro spagnolo.
 Virginia Ruano Pascual, tennista spagnola

Pagine correlate 
 Pasqual
 Pascale
 Pascal